Каљехонес има више значења:

 Каљехонес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Каљехонес (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каљехонес (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Каљехонес (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каљехонес (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику